Het Beleg van Zierikzee in 1303 en 1304
 Het Beleg van Zierikzee in 1575 en 1576